Rožaje este un orășel din Muntenegru, reședință a comunei Rožaje. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 9.121 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 9.033 de locuitori).

Demografie 

În orașul Rožaje locuiesc 6.019 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 30,1 de ani (29,5 la bărbați și 30,7 la femei). În localitate sunt 2.114 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 4,31.

Referințe

Legături externe 

 Opština Rožaje
 Rožaje na Visit-Montenegro.com 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Rožaje
Orașe din Muntenegru